Hartwall kan avse:
 Hartwall (släkt) –  en finländsk släkt
 Oy Hartwall Ab – ett finländskt bryggeri
 Hartwall Capital – ett finländskt investmentbolag
 Hartwall Arena – en inomhusarena i Helsingfors